Кача́лкин — фамилия; имеет женскую форму Качалкина.
 Качалкин, Виктор Тимофеевич −  российский военачальник, командующий Военно-транспортной авиацией России (2009-2013), генерал-лейтенант авиации
 Качалкин, Тит Деевич (в монашестве Тихон; 1878—1968) — предстоятель зарубежной части Русской православной старообрядческой церкви.
 Качалкина, Юлия Алексеевна (род. 1982) — российский литературный критик, редактор, переводчик, поэтесса.